Заряби́нка — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в лесной местности, около истока руч. Зарябинский.

Уличная сеть не развита.

История 
Впервые упоминается в 1571 г. как дер. Заребинья Быстреевского погоста Шелонской пятины.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Зарябинка вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Зарябинка входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Зарябинка, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
Почтовая станция (1862, 1895). Зарябинская церковно-приходская школа (открыта в 1903 г., 1911), Зарябинская школа I ступени (1927). Действовали кузницы (1882, 1941). Молочнотоварная ферма Зарябинка совхоза «Первомайский» (1973, 1977); животноводческая ферма (телятник) совхоза «Первомайский» (1987).

Транспорт 
Просёлочные дороги, дорога местного значения.

Остановка «Зарябинка» на автодороге 58К-364 «Струги Красные — Ляды».

В деревне сохранился участок булыжной мостовой.

Примечания

Ссылки 
 Зарябинка (Псковская область) на Викимапии

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.243.
Населённые пункты Струго-Красненского района